

Chile 
La Unión (Chile) — comuna

Colômbia 
La Unión (Antioquia) — cidade
La Unión (Nariño) — cidade

El Salvador 
La Unión (departamento)
La Unión (El Salvador)

Espanha 
La Unión (Espanha) — município da Região de Múrcia

Filipinas 
La Unión (Filipinas) — província

Guatemala 
La Unión (Guatemala) — cidade

Honduras 
La Unión (Copán) — cidade

Guatemala 
Santo Tomás La Unión — município do departamento de Suchitepéquez

Peru 
União (província)
La Unión (distrito de Piura)
La Unión (distrito de Tarma)
La Unión (distrito de Dos de Mayo)
Bellavista de La Unión (distrito)
La Unión (Huánuco) — cidade

Uruguai 
Unión (Montevidéu) — bairro

Desambiguações de topônimos